Задача проблемы Томсона состоит в том, чтобы определить минимальную конфигурацию полной потенциальной энергии электростатического заряда для N электронов, ограниченных поверхностью единичной сферы, которые отталкиваются друг от друга силой, определяемой Законом Кулона. Физик Дж. Дж. Томсон поставил проблему в 1904 г. после того, как предложил модель атома, позже названную пудинговой моделью, основанную на его знаниях о существовании отрицательно заряженных электронов в нейтрально заряженных атомах.

Связанные проблемы включают изучение геометрии конфигурации минимальной энергии и изучение поведения N минимальной энергии при больших N.

Математическая формулировка 
Физическая система, воплощённая в задаче Томсона, является частным случаем одной из восемнадцати нерешённых математических задач, предложенных математиком Стивеном Смейлом — «Распределение точек на сфере». Решение каждой проблемы N электронов получается, когда конфигурация N электронов ограниченная поверхностью сферы единичного радиуса, r = 1, даёт глобальный минимум электростатической потенциальной энергии U(N)

Энергия электростатического взаимодействия, возникающая между каждой парой электронов равных зарядов (, элементарный заряд электрона) определяется законом Кулона,

здесь  — постоянная Кулона и  расстояние между каждой парой электронов, расположенных в точках на сфере, определяемых векторами  и  соответственно.

Упрощенные единицы  и  используются без потери основного смысла. Потом,

Полная потенциальная энергия электростатического заряда каждой конфигурации N-электронов может быть выражена как сумма всех парных взаимодействий.

Глобальная минимизация по всем возможным наборам из N различных точек обычно находят алгоритмы численной минимизации.

Пример 
Решение проблемы Томсона для двух электронов получается, когда оба электрона находятся как можно дальше друг от друга на противоположных сторонах начала координат, , или

Известные решения 
Схематические геометрические решения математической задачи Томсона для до N = 5 электронов.

Конфигурации минимальной энергии были строго определены только в нескольких случаях.

 При N = 1 решение тривиально, так как электрон может находиться в любой точке поверхности единичной сферы. Полная энергия конфигурации определяется как ноль, так как электрон не подвергается воздействию электрического поля из-за каких-либо других источников заряда.
 При N = 2 оптимальная конфигурация состоит из электронов в антиподальных точках .
 При N = 3 электроны находятся в вершинах равностороннего треугольника вокруг большой окружности .
 При N = 4 электроны находятся в вершинах правильного тетраэдра .
 Для N = 5 в 2010 году было получено математически строгое компьютерное решение с электронами, находящимися в вершинах треугольной дипирамиды .
 При N = 6 электроны находятся в вершинах правильного октаэдра.
 При N = 12 электроны находятся в вершинах правильного икосаэдра.

Примечательно, что геометрические решения задачи Томсона для N = 4, 6 и 12 электронов известны как твердые тела Платона, грани которых являются равными равносторонними треугольниками. Численные решения для N = 8 и 20 не являются правильными выпуклыми многогранными конфигурациями оставшихся двух платоновых тел, грани которых являются квадратными и пятиугольными, соответственно.

Обобщения 
Можно также запросить основные состояния частиц, взаимодействующих с произвольными потенциалами. Чтобы быть математически точным, пусть f будет убывающей вещественной функцией. Определим энергетическую функцию 

Традиционно считается  также известная как ядро Рисса. Для неинтегрируемых ядер Рисса справедлива теорема о бублике с маком. Известные случаи включают α = ∞, проблему Таммеса ; α = 1, проблема Томсона; α = 0, задача Уайта (максимизировать произведение расстояний).

Отношения к другим научным проблемам 
Проблема Томсона является естественным следствием модели сливового пудинга Томсона в отсутствие ее равномерного положительного фонового заряда.«Ни один факт, обнаруженный об атоме, не может быть тривиальным и не может ускорить прогресс физической науки, так как большая часть естественной философии является результатом структуры и механизма атома».Хотя экспериментальные данные привели к отказу от томсоновской модели пудинга в качестве полной модели атома, было обнаружено, что неоднородности, наблюдаемые в численных энергетических решениях задачи Томсона, соответствуют наполнению электронной оболочки естественными атомами по всей периодической таблице элементов.

Проблема Томсона также играет роль в изучении других физических моделей, включая многоэлектронные пузырьки и упорядочение поверхности жидких металлических капель, заключенных в ловушках Пола .

Обобщенная проблема Томсона возникает, например, при определении расположения белковых субъединиц, которые составляют оболочки сферических вирусов . «Частицы» в данном случае представляют собой кластеры белковых субъединиц, расположенных на оболочке. Другие примеры включают в себя регулярное расположение коллоидных частиц в коллоидосомах , предлагаемых для инкапсуляции активных ингредиентов, таких как лекарственные средства, питательные вещества или живые клетки, фуллереновые структуры атомов углерода и теория отталкивания электронных пар. Примером дальнодействующих логарифмических взаимодействий являются вихри Абрикосова, которые образовались бы при низких температурах в сверхпроводящей металлической оболочке с большим электромагнитным полем в центре.

Конфигурации наименьшей известной энергии 
В следующей таблице  — количество точек (зарядов) в конфигурации,  — энергия, тип симметрии указан в нотации Шёнфлиса (см. Точечные группы в трёх измерениях),  — позиции зарядов. Большинство типов симметрии требуют, чтобы векторная сумма положений (и, следовательно, электрический дипольный момент) была равна нулю.

Принято также учитывать многогранник, образованный выпуклой оболочкой точек. Таким образом,  — число вершин, где встречается данное число рёбер,  — общее количество рёбер,  — количество треугольных граней,  — четырёхугольных граней, и  — наименьший угол, представленный векторами, связанными с ближайшей парой зарядов. Обратите внимание, что длины рёбер обычно не равны; таким образом (за исключением случаев N = 4, 6, 12, 24) выпуклая оболочка только топологически эквивалентна однородному многограннику или телу Джонсона. Вторые перечислены в последнем столбце.

Согласно предположению, если , p — многогранник, образованный выпуклой оболочкой из m точек, q — число четырехугольных граней p , то решение для m электронов равно f (m):.

Ссылки 
 Томсон, Джозеф Джон (март 1904 г.). «О структуре атома: исследование устойчивости и периодов колебаний ряда корпускул, расположенных через равные интервалы вокруг окружности круга; с применением результатов к теории атомной структуры» (PDF) . Философский Журнал . Серия 6. 7 (39): 237—265. doi : 10.1080 / 14786440409463107 . Архивировано из оригинального(PDF) 13 декабря 2013 года.
 Смейл, С. (1998)."Математические проблемы будущего века". «Математический интеллект».
 
 Föppl, Л. (1912). «Стабильное расположение электронов в атоме» Дж. Рейн Энджью. Математика (141): 251—301
 Шварц, Ричард (2010). «Пятиэлектронный случай проблемы Томсона». arXiv : 1001.3702 ;[ math.MG ].
 ^ Ландкоф Н. С. Основы современной теории потенциала. Перевод с русского А. П. Духовского. Die Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, группа 180. Springer-Verlag, Нью-Йорк-Гейдельберг, 1972. х + 424 с.
 ^ Хардин Д.П .; Сафф, Э. Б. Дискретизирующие многообразия через точки минимальной энергии. Заметки амер. Математика Soc. 51 (2004), нет. 10, 1186—1194
 ^ Левин, Y .; Arenzon, JJ (2003). «Почему заряды уходят на поверхность: обобщенная проблема Томсона». Europhys. Lett . 63 (3): 415. arXiv : cond-mat / 0302524. doi : 10.1209 / epl / i2003-00546-1 .
 ^ Сэр Дж. Дж. Томсон, лекция Романов, 1914 (Атомная теория)
 LaFave Jr, Тим (2013). «Соответствия между классической электростатической проблемой Томсона и атомной электронной структурой». Журнал Электростатики . 71 (6): 1029—1035. arXiv : 1403.2591. doi : 10.1016 / j.elstat.2013.10.001 .
 Кевин Браун. «Конфигурации минимальных энергий электронов на сфере» . Получено 2014-05-01.
 «Sloane’s A008486 (см. Комментарий от 03 февраля 2017 г.)» . Электронная энциклопедия целочисленных последовательностей . Фонд OEIS . Получено 2017-02-08

Электрон
Открытые математические проблемы